La Quinta kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 La Quinta, Puebla, Chignahuapan, 
 La Quinta, Veracruz, Zongolica, 
 La Quinta, Sinaloa, Ahome,

USA 

 La Quinta, Kalifornien, ort, Riverside County, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade USAförgreningar